Уехотитан има више значења:

 Општина Уехотитан (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Уехотитан (Уехотитан, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уехотитан (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехотитан (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику